

Informatica 
 System 7 – sistema operativo sviluppato da Apple Computer per i computer Macintosh

Musica 
 System 7 – gruppo musicale britannico
 System 7 – album dell'omonimo gruppo musicale del 1991